Bechler ist der Familienname folgender Personen:

 André Bechler (1883–1978), Schweizer Konstrukteur, Unternehmer und Mäzen
 Anna Bechler (1861–1941), deutsche Schriftstellerin
 Bernhard Bechler (1911–2002), Offizier in der Wehrmacht und in der NVA
 Bernhard Max Rudolf Bechler (* 1869; † im 20. Jahrhundert), deutscher Unternehmer und Fabrikdirektor; Vorstandsvorsitzender der Vogtländischen Carbonisieranstalt AG
 Carl Bechler (1886–1945), deutscher Leichtathlet, Leiter der Danziger Verkehrszentrale
 Franz Bechler (* 1950), deutscher Handballspieler
 Gustav Bechler (1870–1959), deutscher Maler und Holzschneider
 Helmut Bechler (1898–1971), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Johann Christian Bechler (1784–1857), Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine und Komponist
 Josef Bechler (* 1944), deutscher Handballspieler
 Margret Bechler (1914–2002), deutsche Offiziersfrau
 Wilhelm Bechler (1924–2010), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Baechler